Bagnarola ima više značenja:
 Bagnarola, Bologna
 Bagnarola, Forlì-Cesena
 Bagnarola, Pordenone